Saint-Materne (avec un trait d'union) fait référence aux lieux et édifices suivants :

Basilique Saint-Materne  à Walcourt, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse.
 Chapelle Saint-Materne, à Namur
 Église Saint-Materne à Suarlée, (Province de Namur).
 École fondamentale libre Saint-Materne à Walcourt en Ardenne.

Chapelle Saint-Materne, à Sand en Alsace.
 Source phréatique Saint-Materne, à Sand en Alsace.
 Fossé au chanvre Saint-Materne, à Sand en Alsace.
 Église Saint-Materne, à Avolsheim en Alsace.
 Rue Saint-Materne, à Avolsheim en Alsace.

Références